Bågskytte vid olympiska sommarspelen 1996 i Atlanta behöll samma format som användes i de olympiska sommarspelen 1992 i Barcelona.

Medaljtabell

Resultat

Bågskytte vid olympiska sommarspelen 1996